Het ATP-toernooi van Båstad 2017 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open 2017) werd van 17 tot en met 23 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad